Un accumulateur (aussi appelé accu) est un système de stockage d'énergie.

Stockage d'énergie 

Accumulateur peut désigner :
 accumulateur électrique ou accumulateur ou accu, un dispositif électrochimique de stockage de l'électricité ;
 accumulateur de chaleur, un appareil accumulant la chaleur pour la restituer ensuite ;
 accumulateur hydraulique ou accumulateur de pression hydraulique, un réservoir d'eau ou d'huile sous pression ;
 accumulateur solaire, un réservoir d'eau accumulant et restituant la chaleur de capteur solaire thermique.

Informatique 
Accumulateur peut désigner :
 accumulateur, le registre recevant les résultats des instructions arithmétiques et logiques dans certains processeurs
 accumulateur, une primitive cryptographique qui permet la preuve d’appartenance à un ensemble

Société 
Accumulateur peut désigner :
 accumulateur, dans un sens vieilli, un avare, une personne accumulant de l'argent et des biens.

Voir aussi 
 Batterie d'accumulateurs ou batterie, un boîtier regroupant plusieurs accumulateurs identiques (une pile électrique rechargeable est constituée d'un ou plusieurs accumulateurs identiques ; éviter cette locution qui sème la confusion avec la pile, par définition non rechargeable, et qui n'apporte rien par rapport à la batterie ou à l'accumulateur ; sous le capot d'une voiture se trouve une batterie, et non une pile rechargeable)